Шмигун — фамилия:

 Шмигун, Анатолий Иванович (род. 1952) — советский лыжник, чемпион СССР 1976 и 1979 годов на дистанции 70 км.

Двойная фамилия
 Шмигун-Вяхи, Кристина (род. 1977) — эстонская лыжница; дочь А. И. Шмигуна.